Leerbach ist ein Gewässername:

 Leerbach (Abbabach), rechter Zufluss des Abbabachs im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Leerbach, Unterlaufname des Hillscheider Bachs in Vallendar, rechter Zufluss des Mittelrheins in Vallendar, Landkreis Mayer-Koblenz, Rheinland-Pfalz 
 Leerbach (Steinfurter Aa), linker Zufluss der Steinfurter Aa gegenüber Groß Lefert, Stadtteil Borghorst, Stadt Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 

Siehe auch:
 Lehrbach
 Lerbach